W Rumunii
 Scoarța – gmina w okręgu Gorj
 Scoarța – wieś w okręgu Alba, w gminie Gârda de Sus
 Scoarța – wieś w okręgu Gorj, w gminie Scoarța